Соревнования по стрельбе из пистолета на 50 м среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 12 августа. Приняли участие 45 спортсменов из 32 стран.

Призёры

Рекорды

Результаты

Квалификация 
Зелёным выделены спортсмены, вышедшие в финал

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты на официальном сайте Игр